Legends steht für

 Marvel Studios: Legends, US-amerikanische Filmkompilation
 Legends (Album), Bluesalbum
 Legends (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 The Legends, schwedische Band
 Legends PbeM, Postspiel von Harlequin Games/SSV Graz

 Siehe auch
 Legend